Ли́дия Королёва:
 Королёва, Лидия Георгиевна (1917—1999) — советская и российская актриса театра и кино.
 Королёва, Лидия Филипповна (более известна под фамилией Нелидова; 1851—1936) — русская писательница.